Скрентович Осип (? — після 1935) — професор, діяч «Просвіти».
 Скрентович Ярослав Юрійович (* 1948) — архітектор-реставратор, художник.